Список победительниц конкурса красоты «Юная мисс США»:

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США» 

Юная мисс США
Победители конкурсов красоты